Белка — бывшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области России.

Находилась в 2 верстах восточнее современной деревни Гоголевка.

История 

В 1981 году входила в Упинский сельсовет Хиславичского района.

В 1993 году деревни уже не было. Она была обозначена, как прекратившая существование деревня Упинского сельсовета Хиславичского района.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Хиславичского района